Il professor Bernard Quatermass è un personaggio immaginario ideato da Nigel Kneale, protagonista di varie opere

Cinema 
 L'astronave atomica del dottor Quatermass (The Quatermass Xperiment) – film del 1955, regia di Val Guest
 I vampiri dello spazio (Quatermass 2) – film del 1957, regia di Val Guest
 L'astronave degli esseri perduti (Quatermass and the Pit) – film del 1967, regia di Roy Ward Baker
 The Quatermass Conclusion – condensato cinematografico dell'omonima serie televisiva del 1979, regia di Piers Haggard.

Letteratura 
 Progetto Quatermass (Quatermass II) – romanzo del 1953 tratto dalla sceneggiatura della serie televisiva trasmessa dalla BBC

Musica 
 Quatermass – gruppo musicale rock progressivo britannico
 Quatermass – album dei Quatermass del 1970 
 Quatermass II – gruppo musicale rock progressivo britannico

Televisione 
 The Quatermass Experiment – miniserie televisiva del 1953 in sei episodi, trasmessa dal canale BBC One.
 Quatermass II – miniserie televisiva del 1955 in sei episodi, trasmessa dal canale BBC One.
 Quatermass and the Pit – miniserie televisiva del 1958-1959 in sei episodi, trasmessa dal canale BBC One.
 Quatermass Conclusion - La Terra esplode (Quatermass) – miniserie televisiva del 1979 in quattro episodi, trasmessa dal canale Thames Television, regia di Piers Haggard.

Altro 
 Martin Quatermass – pseudonimo utilizzato dal regista John Carpenter come scrittore della sceneggiatura del film Il signore del male, in omaggio alla serie di Quatermass